Le nom Jeff Martin peut désigner :
  (né en 1965), le fondateur de la société  et président de  ;
 Jeff Martin (né en 1967), un joueur américain de basket-ball, ex-joueur des Clippers de Los Angeles ;
  (né en 1969), un chanteur canadien, guitariste et auteur de chansons du groupe The Tea Party ;
 Jeff Martin (né en 1979), un pianiste concertiste français ;
 Jeff Martin (né en ?), un scénariste américain des Simpson ;
  (né en ?), un chanteur américain des groupes Surgical Steel et Racer X ;
  (né en ?), un journaliste américain travaillant pour USA Today et Argus Leader.

Voir aussi